Alberto Fernández kan syfta på:

 Alberto Fernández (politiker) (född 1959), argentisk politiker, Argentinas president sedan 2019
 Alberto Fernández (cyklist) (född 1984), spansk tävlingscyklist